Józef Dutkiewicz (1903-1986) – polski historyk
 Józef Dutkiewicz (1849-1917) – polski ksiądz
 Józef Edward Dutkiewicz (1903-1968) – polski artysta malarz, historyk sztuki i konserwator zabytków